Die Abkürzung IGT steht für: 
 Impaired glucose tolerance (engl. Fachbegriff für „gestörte Glukosetoleranz“), siehe Oraler Glukosetoleranztest
 Indicazione Geografica Tipica, eine Qualitätsstufe bei Landweinen
 International Game Technology, einen US-amerikanischen Hersteller von Spieleautomaten
 Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH, ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
Industriegasturbine
 Iowa Gambling Task, psychologisches Testverfahren zur Hypothese der somatischen Marker
 Irrawaddy Green Towers, myanmarisches Infrastrukturunternehmen, Betreiber von Funktürmen

IGT

pt:IGT